A Taça CERS de 2008/09 foi a 29ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 18 de Outubro de 2008, e finalizou a 19 de Abril de 2009 com a disputa da final na localidade catalã de Lloret de Mar (La Selva).
O campeão desta edição da segunda competição europeia foi o catalão CH Mataró, que derrotou com 1 golo no prolongamento da final a equipa local do C.H. Lloret, finalizando a partida com o resultado de 2-1. Os árbitros designados para a final a quatro foram: Enrico Armati (Suíza), Thomas Ullrich (Alemaña) e Derek Bell (Inglaterra).

Equipas da Taça CERS 2008/09
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 28 de Outubro e 15 de Novembro

Fase Final

Final Four

Final

Melhores Marcadores

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

http://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_29.pdf

Hóquei em patins
Taça CERS